

Давидово — село, Силістринська область, община Кайнарджа
 Давидово — село, Тирговиштська область, община Тирговиште

Давидово — присілок, Орічівський район, Кіровська область